Kumbo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kumbo, administrativ by, Jawa Tengah,

Kamerun 

 Kumbo (ort), Nordvästra regionen, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kamerunförgreningar